Paul-Jean-Léon Bertin-Boussu, francoski general, * 1884, † 1982.

Glej tudi 
 seznam francoskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1884
Umrli leta 1982
Francoski generali
Veterani druge svetovne vojne
Vojni ujetniki druge svetovne vojne